Николай Павлович Дудоров (9 (22) мая 1906, дер. Мишнево Камешковский район Владимирская область, — 9 марта 1977, Москва) — советский партийный и государственный деятель. Член ЦК КПСС (1956—1961).

Биография 
Родился в деревне Мишнево Ковровского уезда Владимирской губернии.
 1922—1929 гг. — ученик, мастер Московского хрустального завода им. М. И. Калинина.
 1929—1934 гг. — студент Московского химико-технологического института.
 1934—1937 гг. — начальник цеха «Триплекс» завода «Автостекло», Москва.
 В августе — ноябре 1937 — начальник производственно-распределительного отдела Главтехстекло Наркомата тяжёлой промышленности СССР.
 1937—1939 гг. — заместитель секретаря, секретарь парткома ВКП(б) Наркомата тяжёлой промышленности СССР.
 1939—1940 гг. — заместитель начальника Главного управления цементной промышленности, заместитель начальника Главного управления строительного стекла НК промышленности строительных материалов СССР (НКПСМ).
 1940—1941 гг. — управляющий делами НКПСМ СССР.
 1941—1943 гг. — начальник Главного управления термоизоляции НКПСМ СССР.
 1943—1947 гг. — начальник Главного управления термоизоляции Наркомата (министерства) строительства СССР.
 1947—1949 гг. — начальник Главного управления гипсовой промышленности Министерства промышленности строительных материалов СССР.
 1949—1950 гг. — секретарь парткома МПСМ СССР.
 С июля 1950 года работает рядом с Н. Хрущёвым, тогда главой московской парторганизации, как заведующий Отделом строительства Московского городского комитета ВКП(б), с августа 1952 — заместитель председателя Исполнительного комитета Московского городского совета.
 С декабря 1954 — заведующий Отделом строительства ЦК КПСС.
 Министр внутренних дел СССР с 31 января 1956 по 1 мая 1960 года. Как отмечал сын Н. С. Хрущёва Сергей Хрущёв в книге «Никита Хрущев. Реформатор», Круглова Хрущёв заменил «на своего старого знакомого, в недавнем прошлом заместителя председателя Моссовета, Николая Павловича Дудорова».
 1960—1967 гг. — генеральный комиссар Всемирной выставки 1967 года в Москве.
 1962—1972 гг. — начальник Главмоспромстройматериалов при Мосгорисполкоме — министр СССР.

С 1972 года на пенсии.

Написал воспоминания «Пятьдесят лет борьбы и труда» (не опубликованы).

Младший сын Павел погиб при невыясненных обстоятельствах (падение с лестницы). Кроме него, у Дудорова была дочь Лариса ( в замужестве Семёнова), умерла 21 декабря 2021 года от болезни, в возрасте 84 лет...

Скончался 9 марта 1977 года, похоронен на Новодевичьем кладбище.

Награды 
 два ордена Ленина (в т.ч. 21.05.1956)
 орден Трудового Красного Знамени
 орден Красной Звезды

Литература 
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. Историко-биографический справочник / Сост. В. И. Ивкин. — М., 1999. — ISBN 5-8243-0014-3

Примечания 

Выпускники Российского химико-технологического университета
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Министры внутренних дел СССР
Члены ЦК КПСС
Заведующие отделами ЦК КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС